Перше Пришестя —  прийняття образу людини Ісусом Христом. Перше Пришестя Христа.
 Друге пришестя, Друге Пришестя Ісуса Христа — у християнстві, очікуване повернення Ісуса Христа з неба на землю, — подія, що сповнить месійні пророцтва Ісуса Христа.